hrabstwo Hughes (ang. Hughes County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Hughes (ang. Hughes County) w USA, w stanie Dakota Południowa